Henri Bonnard ist der Name folgender Personen:

* Henri Bonnard (Kupferstecher) (1642–1711), französischer Kupferstecher und Maler 
 Henri Bonnard (Linguist) (1915–2004), französischer Linguist und Romanist